

Населені пункти та їхні частини
 Поліхно — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Поліхно — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Поліхно — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Поліхно — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поліхно — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поліхно — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Поліхно — частина села Брудзовиці в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Поліхно — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Поліхно — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.

Примітки